Niképhorosz Brüenniosz (11. század első fele) bizánci hadvezér, ethnarkhész, előbb Theodóra, majd VI. Mikhaél bizánci uralkodók elleni lázadó
 „idősebb” Niképhorosz Brüenniosz (11. század második fele), előbbinek fia, bizánci hadvezér, Bulgária és Dürrakhion kormányzója, 1077–78-ban trónkövetelőként lépett fel
 „ifjabb” Niképhorosz Brüenniosz (1062–1137), előbbinek fia vagy unokája, bizánci történetíró, Anna Komnéné férje